Miner ist:

 (184064) Miner, ein Asteroid 

Miner ist darüber hinaus der Familienname folgender Personen:

 Ahiman Louis Miner (1804–1886), US-amerikanischer Politiker
 Aidan Miner (* 2002), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Allison Miner (1949–1995), US-amerikanische Musikmanagerin aus New Orleans
 Charles Miner (1780–1865), US-amerikanischer Politiker
 Earl Roy Miner (1927–2004), US-amerikanischer Anglist und Japanologe
 Henry C. Miner (1842–1900), US-amerikanischer Politiker
 Horace Miner (1912–1993), US-amerikanischer Anthropologe
 Jack Miner (1865–1944), kanadischer Zoologe
 Jan Miner (1917–2004), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin, Werbeikone für Palmolive
 Jay Miner (1932–1994), US-amerikanischer Chipdesigner, gilt als Vater des Amiga
 John Miner (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Josef Miner (1914–1944), deutscher Boxer
 Loring Miner, US-amerikanischer Arzt
 Milton Miner, Ingenieur und Namensgeber eines Konzeptes der linearen Schadensakkumulation
 Myrtilla Miner (1815–1864), amerikanische Pädagogin und Abolitionistin
 Neal Miner (* 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Phineas Miner (1777–1839), US-amerikanischer Politiker
 Rachel Miner (* 1980), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin
 Ross Miner (* 1991), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Steve Miner (* 1951), US-amerikanischer Regisseur
 Zach Miner (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler

Miner ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Miner (Missouri)
 Miner County in South Dakota

Siehe auch:
 Minor